WWW er en forkortelse for World Wide Web, men kan også have flere betydninger, heriblandt:

 WorldWideWeb - en tidlig browser
 WWW (band) - et tjekkisk band
 Wawa (sprog) - et sprog, som tales i Nigeria og Cameroun, med ISO 639-3-koden www
 www - et bredt anvendt subdomæne i internetadresser